Гудумак, Александр Игоревич (род. 1993) — российский баскетболист.
 Гудумак, Владимир — депутат Парламента Молдавии созыва 1990—1994 годов.
 Гудумак, Ева Михайловна (род. 1941) — советский и молдавский детский хирург, член-корреспондент АНМ.
 Гудумак, Елена — депутат Парламента Молдавии созыва 2014—2018 годов.
 Гудумак, Ион — глава Леовского района Молдавии с 2015 года.